Satrianesi – abitanti di Satriano di Lucania
Satrianesi – abitanti di Satriano